Shake, Rattle and Roll (nummer), een populair rhythm and blues-nummer uit 1954
Shake, Rattle and Roll (album), een rock and roll-album van Bill Haley & His Comets uit 1955 
Shake, Rattle, and Roll (televisieserie), een cartoonserie uit 1977 over Hanna-Barbera 
Shake, Rattle and Roll: An American Love Story, een Amerikaanse miniserie, geproduceerd in 1999
Shake, Rattle & Roll (filmreeks), een filmreeks van comedy-thrillers, geproduceerd sinds 1984 in de Filipijnen
Shake, Rattle & Roll (1984), de eerste film uit deze reeks
Shake, Rattle & Rock! (1956), een muziekfilm uit 1956
Shake, Rattle and Rock! (1994), een televisiefilm uit 1994 met Renee Zellweger